Hilo – capoluogo della Contea di Hawaii, Hawaii (Stati Uniti d'America)
Hilo – cratere meteoritico di Marte, la cui denominazione è stata abolita
Penisola Hilo – Isola di Marinagri